Saint Isaac désigne plusieurs saints ou personnages bibliques :

 Isaac est l'un des patriarches de la Bible, principalement connu pour sa naissance miraculeuse et son quasi-sacrifice.
 Isaac de Dalmatie († 383), saint des églises catholique et orthodoxe. Il a fondé le monastère dalmate à Byzance. Pierre le Grand l'a adopté comme saint patron de la Maison Romanov.
 Isaac le Syrien († 406), moine syrien, ermite au désert de Syrie puis moine à Constantinople (avec Dalmate de Constantinople et Fauste?) ; célébré localement le 30 mai.
 Isaac († vers 438), ou Sahak , fils du catholicos (patriarche) arménien, saint Nersès le Grand, catholicos arménien ; célébré le 8 septembre.
 Isaac d'Antioche (), poète religieux de langue syriaque.
 Isaac de Spolète († 550), confesseur qui fuit les persécutions jusqu'à se réfugier à Spolète en Italie ; célébré localement le 12 avril. 
 Isaac de Ninive (), ou Abba Isaac, docteur de la vie mystique et évêque de Ninive ; célébré localement le 28 janvier.
 Isaac († 851), bienheureux, moine ; célébré le 3 juin.
 Isaac († 997), avec Saint Adalbert de Prague, saint Benoît de Bénévent et d'autres compagnons ; célébrés le 12 novembre.  
 Isaac le Reclus († 1090), commerçant de la région de Pskov en Russie, ermite de la laure des Grottes de Kiev ; célébré le 14 février.
 Isaac Jogues († 1646), originaire d'Orléans, missionnaire jésuite au Canada ;  célébré localement le 18 octobre.

Références